Luigi Ricci (1805-1859) – compositore italiano
 Luigi Ricci (1823-1896) – fotografo, scenografo teatrale e pittore italiano
 Luigi Ricci (1893-1981) – direttore d'orchestra e arrangiatore cinematografico italiano
 Luigi Ricci (?) – scenografo e arredatore cinematografico italiano